Kiunga – rodzaj ryb
 Kiunga – miasto w Kenii
 Kiunga National Marine Reserve – rezerwat morski w Kenii
 Kiunga – miasto w Papui-Nowej Gwinei